Capoluogo – città sede di organi di governo regionali o locali
 Capoluogo – in Italia designa una città sede di regione, di provincia o di comune
 Capoluogo – frazione del comune di Sasso Marconi in Emilia-Romagna